Holt (Norfolk)
Holt (Minnesota)
Holt (Michigan)
Holt (Missouri)
Holt (Alabama)
Holt (Schleswig)
Condado de Holt

Outros
Holt (tanque)

Desambiguação

sv:Hult